Holtug (plaats), plaats in Denemarken
 Holtug (parochie), parochie in Denemarken